Just Off Broadway – film del 1924 diretto da Edmund Mortimer
Just Off Broadway – film del 1929 diretto da Frank O'Connor
Michael Shayne va a Broadway (Just Off Broadway) – film del 1942 diretto da Herbert I. Leeds